Drzewce est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Drzewce, dans le powiat de Gostyń ;
 du village de Drzewce, dans le powiat de Międzychód ;
 du village de Drzewce, dans la gmina d'Olszówka ;
 du village de Drzewce, dans la gmina d'Osiek Mały ;
 du village de Drzewce, dans le powiat de Słupca.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Drzewce, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Drzewce, dans la voïvodie de Łódź ;
 du village de Drzewce, dans la voïvodie de Lublin ;
 du village de Drzewce, dans la voïvodie de Lubusz.